28-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 апреля по 30 ноября 1966 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо». Ростовский СКА первый и единственный раз в истории завоевал медали чемпионата СССР. Бакинский «Нефтяник» первый и единственный раз в истории стал призёром чемпионата СССР (высшее достижение для всех команд Азербайджанской ССР).

В феврале Президиумом Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР в первой группе были оставлены выбывшие по итогам прошлого сезона «Локомотив» Москва, «Торпедо» Кутаиси и СКА Одесса.

Класс «А»

Первая группа «А». Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Илья Датунашвили («Динамо» (Тб)) — 20 голов в 32 матчах.

Вторая группа «А» 

Чемпионат СССР 1966 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа:
 на первом этапе 53 клуба в трёх подгруппах определяли участников финальных турниров (лучшие команды в каждой зоне в финал за 1-3 места и вторые команды в каждой зоне в финал за 4-6 места);
 на втором этапе клубы в финальных турнирах определили распределение мест и разыграли путёвку в первую группу.

Финал за 1-3 места. Итоговая таблица

Класс «Б»

Союзные республики. Финал 
Финал чемпионата СССР 1966 года среди команд Союзных республик в классе «Б» проходил в Ткибули.

РСФСР. Финал. 
Финал чемпионата СССР 1966 года среди команд РСФСР в классе «Б» проходил в Орджоникидзе.

УССР. Матч за 1-е место

Средняя Азия и Казахстан. Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона